Іва́н Анато́лійович Євчу́к (  — ) — старшина Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Життєпис 
Народився 1990 року в селі Дворище (сучасний Хорошівський район, Житомирська область), закінчив 9 класів Дворищенської школи. Старанно вчився, добре грав у футбол, облаштував спортивний куточок. Пройшов строкову службу, у військовій частині в Криму. Закінчив Житомирський автодорожній технікум, працював на будівництві.

У часі війни мобілізований; старший солдат, кулеметник 4-ї аеромобільної десантної роти, 95-та бригада. Визволяв Слов'янськ, захищав Донецький аеропорт. Виніс з поля бою десятки поранених побратимів, потрапляв у засідки ворога, відстрілювався — проте про свої геройства ніколи не розповідав.

Після повернення з фронту кілька місяців лікувався — повернувся знервованим, з поламаним носом та головним болем; працевлаштувався охоронцем. З однієї із нічних змін Іван не повернувся — знайдений мертвим 29 квітня 2016 року неподалік села Поромівка Хорошівського району обабіч дороги з чисельними забиттями; за попередньою версією судмедекспертів помер від больового шоку. Відомо, що Іван сів до автівки у Володарську-Волинському — там його востаннє бачили живим.

Без Івана лишились мама Тетяна Юріївна, батько Анатолій Іванович, сестра Людмила.

Нагороди та вшанування 
 нагрудний знак «За оборону Донецького аеропорту» (посмертно)
 28 квітня 2018 року на будівлі Дворищинської школи відкрито та освячено пам'ятну дошку Івану Євчуку.

Примітки

Джерела 
 У Хорошівському районі відкрили дошку десантнику 95 бригади Івану Євчуку 
 У райцентрі Житомирської області відкрили меморіальну дошку десантнику 95-ї бригади Івану Євчуку 
 У Дворищах відкрили меморіальну дошку кіборгу Івану Євчуку 
 На Житомирщині жорстоко вбили захисника Донецького аеропорту 

Уродженці Хорошівського району
Поховані в Хорошівському районі